Ел Серито Колорадо има више значења:

 Ел Серито Колорадо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Серито Колорадо (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику